O Torneio de Candidatos de 1993 foi a última etapa do ciclo de 1994-1996 para escolha do desafiante ao título do Campeonato Mundial de Xadrez pela FIDE. O torneio foi disputado pelo Sistema eliminatório com treze participantes. As quartas de final foram realizadas na cidades de Wijk aan Zee em 1994 e as semifinais e a final em Sanghi Nagar em 1994 e 1995, respectivamente. Participaram da competição Anatoly Karpov, Boris Gelfand, Gata Kamsky, Valery Salov, Vishy Anand, Vladimir Kramnik, Jan Timman, Artur Yusupov, Michael Adams, Paul Van der Sterren, Leonid Yudasin, Alexander Khalifman e Joël Lautier.

Torneios de Candidatos
1994 no xadrez
1995 no xadrez
Desporto nos Países Baixos em 1994
Desporto na Índia em 1994
Desporto na Índia em 1995